

Persone 

 Elana Meyers-Taylor (n., 1984) – bobbista statunitense, medaglista olimpica
 Paula Myers-Pope (1934-1995) –  tuffatrice statunitense, plurimedagliata olimpica
 Roy Myers (1896-1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore costaricano, di ruolo centrocampista
 Sandra Myers (n. 1964) – ex velocista statunitense naturalizzata spagnola

Altro 
 Brian Meyers – ring name del wrestler statunitense Curt Hawkins.
 Nina Myers –  personaggio protagonista della serie televisiva 24.
 Meyers Lake –  villaggio nella contea di Stark, nello stato dell'Ohio (U.S.A.).
 Meyers Manx – automobile progettata e costruita dalla società fondata dall'artista, meccanico, costruttore di barche e surfista Bruce Meyers.

Pagine correlate 
 Meyer
 Mayer
 Mayers
 Michael Mayer
 Michael Myers